Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин () — ежегодное соревнование женских команд Японии по кёрлингу. Проводится с сезона 1988—1989. Организатором является Ассоциация кёрлинга Японии (, ).

Проводится обычно одновременно и в одном городе с чемпионатом Японии по кёрлингу среди мужчин.

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Японию на международной арене как женская сборная Японии.

Годы, места проведения и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(таблица постепенно будет заполняться, начиная с последних лет; позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Японии, из базы данных Curlingzone и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры)

Примечания

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди смешанных пар
 :en:Japan Curling Championships

 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1984 года